“Quão Grande é Deus” é uma canção popular cristã escrita em 1982 por Debbie e Michael W. Smith. É inspirada no Salmo 145:3 “Grande é o Senhor, e muito digno é de louvor, …”
Hoje esta música é cantada em muitas dominações religiosas em toda a parte do mundo.

Álbuns
 The Michael W. Smith Project (1983) Faixa 10
 The First Decade 1983 - 1993 Faixa 15
 Devotions (2001) Faixa 2

Ligações externas
&Midi - Quão Grande és Tu

Canções de música gospel